Le patronyme Dargent est courant en Belgique et dans le nord de la France.

Patronyme

 Albert Dargent (1899-) est un homme politique belge
 Bénédicte Dargent est une chercheuse française en neurobiologie
 Ernest Yan' Dargent (1849-1908) est un peintre et illustrateur
 Charles Dargent (1791-1863) est un homme politique français
 Milan Dargent (1960-) est un écrivain français.
 Mireille Dargent (1951-) est une actrice française 
 Pierre Abel Dargent (1811-1876) est un général français